Стратифика́ция (от  и , ):

Математика 
  — термин, применяемый в различных разделах математики: в математической логике, в теории множеств, в статистике.

Науки о Земле 
 Стратификация водоёмов — разделение водной толщи водоёма на слои различной плотности, температуры или различного химического состава примесей.
 Стратификация атмосферы — распределение температуры в атмосфере по высоте.
 Химическая стратификация — технологический процесс обогащения полезных ископаемых, основанный на использовании действия силы тяжести.
 Стратификация отложений в земной коре:
  — концепция, применяемая при археологических раскопках.
 Стратиграфия — раздел геологии.

Социальные науки 
 Социальная стратификация — деление общества на социальные слои.
 Религиозная стратификация — религиозное расслоение общества.

Биология 
 Стратификация (ботаника) — длительное выдерживание семян растений при определённой температуре для ускорения их прорастания.

Медицина 
  — термин, используемый для «деления» пациентов, либо риска развития у пациента того или иного осложнения, на различные группы.

См. также 
 Фракционирование (значения)
 Сепарация (значения)